Sedan je ime več krajev v Franciji in ZDA:

 Sedan, podprefektura departmaja Ardeni,
 Sedan, okrožje Chautauqua, Kansas,
 Sedan, okrožje Pope, Minnesota,
 Sedan, okrožje Hampshire, Zahodna Virginija,

Sedan se nanaša tudi na:
 leta 1962 izveden jedrski poskus,
 CS Sedan Ardennes, francoski nogometni klub,
 Aeronca Sedan, ameriško lahko letalo